Dongjia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongjia (köping i Kina, Chongqing), 
 Dongjia (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar